Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Навратілова, яка виступала в парі з Кенді Рейнолдс.

Навратілова і Рейнолдс виграли титул, перемігши у фіналі пару Андреа Джегер і Пола Сміт з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Family Circle Cup 1983 Doubles Draw 

Парний розряд